South of Santa Fe – cortometraggio statunitense del 1919 diretto da Clifford Smith
South of Santa Fe – film statunitense del 1924 diretto da Victor Adamson
I violenti del Nevada (South of Santa Fe) – film statunitense del 1932 diretto da Bert Glennon
South of Santa Fe – film statunitense del 1942 diretto da Joseph Kane
South of Santa Fe – cortometraggio statunitense del 1949 diretto da Will Cowan